Axsjön kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Axsjön (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (20,8 ha)
Axsjön (Hannäs socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (6,2 ha)
Axsjön (Kållerstads socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun och Hylte kommun,  (7 ha)
Axsjön (Tryserums socken, Småland), sjö i Valdemarsviks kommun och Åtvidabergs kommun,  (44,2 ha)
Lilla Axsjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (10,1 ha)
Stora Axsjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (19,6 ha)
Axsjön, Västergötland, sjö i Herrljunga kommun, 
Axsjön (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (14,1 ha)
Axsjön (Hycklinge socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (5,33 ha)
Axsjön (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Axsjön (Malexanders socken, Östergötland, 643504-147268), sjö i Boxholms kommun,  (30,5 ha)
Axsjön (Malexanders socken, Östergötland, 643533-146867), sjö i Boxholms kommun,  (22,7 ha)
Axsjön (Mogata socken, Östergötland), sjö i Söderköpings kommun,  (4,83 ha)
Axsjön (Risinge socken, Östergötland, 650654-149836), sjö i Finspångs kommun, 
Axsjön (Risinge socken, Östergötland, 651041-150306), sjö i Finspångs kommun, 
Axsjön (Skedevi socken, Östergötland, 653075-151126), sjö i Finspångs kommun, 
Axsjön (Skedevi socken, Östergötland, 653206-149997), sjö i Finspångs kommun,  (11,8 ha)
Axsjön (Stjärnorps socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (13,1 ha)
Axsjön (Sunds socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun,  (14,9 ha)
Axsjön (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (11,4 ha)
Axsjön (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (16,6 ha)
Axsjön (Vånga socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (23,9 ha)
Axsjön (Åtvids socken, Östergötland, 645616-150855), sjö i Åtvidabergs kommun,  (12,8 ha)
Axsjön (Åtvids socken, Östergötland, 645755-151468), sjö i Åtvidabergs kommun,  (6,39 ha)
Axsjön (Östra Ryds socken, Östergötland), sjö i Söderköpings kommun,  (22,1 ha)
Axsjön (Björnlunda socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (4,89 ha)
Axsjön (Frustuna socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (7,93 ha)
Axsjön (Gryts socken, Södermanland, 656047-156454), sjö i Gnesta kommun, 
Axsjön (Gryts socken, Södermanland, 656359-156421), sjö i Gnesta kommun,  (4,42 ha)
Axsjön (Gryts socken, Södermanland, 656377-156726), sjö i Gnesta kommun,  (17,3 ha)
Axsjön (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland, 655945-158302), sjö i Gnesta kommun,  (3 ha)
Axsjön (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland, 656093-157716), sjö i Gnesta kommun,  (37,6 ha)
Axsjön (Helgesta socken, Södermanland), sjö i Flens kommun, 
Axsjön (Mellösa socken, Södermanland), sjö i Flens kommun, 
Axsjön (Askersunds socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (22,5 ha)
Axsjön (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Lilla Axsjön (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Lilla Axsjön (Tysslinge socken, Närke), sjö i Örebro kommun,  (20,8 ha)
Norra Axsjön, sjö i Lekebergs kommun,  (7,11 ha)
Stora Axsjön (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (7,51 ha)
Stora Axsjön (Tysslinge socken, Närke), sjö i Örebro kommun,  (50,5 ha)
Södra Axsjön, sjö i Lekebergs kommun,  (13,4 ha)
Axsjön (Julmyra, Vittinge socken, Uppland), sjö i Heby kommun,  (13,9 ha)
Axsjön (Morgongåva, Vittinge socken, Uppland), sjö i Heby kommun,  (35,3 ha)
Axsjön (Österunda socken, Uppland), sjö i Heby kommun, 
Axsjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,

Se även
Axgöl
Axesjön, sjö i Hylte kommun,  (4,56 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn